El héroe chino (título original en italiano L’eroe cinese) es el título de un dramma per musica del poeta Pietro Metastasio que fue musicado por los siguientes compositores:

 El héroe chino (Bertoni)
 El héroe chino (Bonno)
 El héroe chino (Cimarosa)
 El héroe chino (Galuppi)
 El héroe chino (Hasse)
 El héroe chino (Rauzzini)
 El héroe chino (Sacchini)

O bien por algún otro compositor del siguiente anexo:

Anexo: Óperas tituladas "El héroe chino"